Никола́й Жуко́вский: Жуковский, Николай Васильевич (1794—1852) — российский государственный деятель, тайный советник, сенатор.
 Жуковский, Николай Егорович (1847—1921) — русский учёный, основоположник современной аэродинамики, «отец русской авиации».
 
 Жуковский, Николай Леонтьевич (1820/1821—1854) — капитан Минского пехотного полка, герой Крымской войны.
 Жуковский, Николай Фёдорович (1918—1987) — Герой Советского Союза.